Kosewo ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Kosewo (Mrągowo), Ort im Powiat Mrągowski, bis 1938 Kossewen, 1938 bis 1945 Rechenberg, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Kosewo (Ostrowite), Ort im Powiat Słupecki
 Woiwodschaft Masowien:
 Kosewo (Nasielsk), Ort im Powiat Nowodworski
 Kosewo (Pomiechówek), Ort im Powiat Nowodworski
 Kosewo (Stary Lubotyń), Ort im Powiat Ostrowski
 Kosewo (Źuromin), Ort im Powiat Żuromiński
Siehe auch:
Kosewo Górne
Kosovo (Begriffsklärung)